Okręty US Navy o nazwie USS  "Perry", pochodzącej od Olivera Perry`ego lub jego brata Matthew Perry'ego:
 Pierwszy "Perry" (1843) był brygiem żaglowym, który był w służbie w latach 1843-1865.
 Drugi "Perry" (DD-11) był niszczycielem typu Bainbridge, który był w służbie w latach 1900-1919.
 Trzeci "Perry" (DD-340/DMS-17) był niszczycielem typu Clemson przerobionym później na trałowiec. Służył w latach 1921-1944. Zatopiony w walce.
 Czwarty "Perry" (DD-844) był niszczycielem typu Gearing, który był w służbie w latach 1945-1970.

Zobacz też 
 USS "Commodore Perry"
 USS "Oliver Hazard Perry" (FFG-7)

Perry, USS

ja:ペリー (駆逐艦)